H 2/3 ist eine Bezeichnung für mehrere schweizerische Dampflokomotiven:
 VRB H 2/3 der ehemaligen Vitznau–Rigi-Bahn
 BRB H 2/3 Nrn. 12, 14–16 der Brienz-Rothorn-Bahn
 MG H 2/3 der Monte-Generoso-Bahn